Thomas von Savoyen ist der Name folgender Personen:

 Thomas I. von Savoyen (1177–1233), Graf von Savoyen, siehe Thomas I. (Savoyen)
 Thomas II. von Savoyen († 1259), Adliger aus dem Königreich Arelat, Kleriker, Militär, Staatsmann, Graf von Piemont und Savoyen und Diplomat, siehe Thomas II. (Savoyen)
 Thomas III. von Savoyen (um 1252–1282), Adliger aus dem Königreich Arelat, siehe Thomas III. (Savoyen)
 Thomas Franz von Savoyen (1596–1656), Fürst von Carignano, Graf von Soissons und Dreux und Stammvater der Linie Savoyen-Carignan, siehe Thomas Franz (Savoyen-Carignan)
 Thomas Emanuel von Savoyen (1687–1729), Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies
 Thomas von Savoyen (1854–1931), 2. Herzog von Genua, Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies